2 miejscowości w Polsce: 
 Dłużniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Dłużniewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża

Zobacz też: Dłużniewo Duże